La Sociedad Española de Mecánica de Rocas (SEMR) es una asociación sin fin lucrativo cuyo objeto es “promover la colaboración entre los técnicos y científicos interesados en el campo de la Mecánica de Rocas”.

La Sociedad desarrollará sus fines mediante:

 Organización de cursos, conferencias, coloquios y reuniones
 Publicaciones e intercambio de documentación científica y técnica.
 Colaboración con grupos y asociaciones nacionales o extranjeras, relacionados con la Mecánica de las Rocas.
 Relación con la Sociedad Internacional de Mecánica de las Rocas.
 Promoción de asistencia a congresos y coloquios internacionales.
 Creación de grupos de trabajo e investigación.

La SEMR está adherida a la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas (ISRM) y actúa como Grupo Nacional Español de ella.

Véase también

Sociedad Española de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica

Referencias 

Sociedades científicas de España
Organizaciones fundadas en 1967
Ciencia de 1967
España en 1967
Instituciones y organismos con sede en Madrid
Geología de España
Organizaciones de geología